Preble est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Edward Preble (1761-1807), officier naval américain
Edward Alexander Preble (1871-1957), naturaliste et environnementaliste américain
 (1816-1885), officier naval et écrivain américain
 (1810-1907), homme religieux baptiste américain

Toponyme

, communauté du comté d'Adams dans l'Indiana
Preble, ville du comté de Cortland dans l'État de New York
, ancienne ville du Wisconsin, aujourd'hui dans Green Bay
Comté de Preble, comté de l'Ohio

Voir aussi
Raid de Jebediah Preble, événement de la déportation des Acadiens en 1756

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme